Gharb, ook wel geschreven als Ġarb, Garb of Rharb, betekent "het westen". De naam kan verwijzen naar:

Għarb, een plaats op het Maltese eiland Gozo;
Gharb-Darfur, een wilaya (staat) van Soedan;
Gharb-Chrarda-Béni Hsen, een regio in Marokko;
Al Gharbiyah, een centraal-noordelijk gelegen Gouvernement van Egypte.